Алекса́ндр Фёдорович Снури́лов (1878—1956) — русский архитектор. Работал в Иваново-Вознесенске в конце XIX — начале XX века. Построил множество зданий в Иванове в стиле модерн и «кирпичном стиле».

Биография 
С 1895 года А. Ф. Снурилов работал в проектной мастерской владимирского архитектора П. Г. Бегена, через четыре года став его помощником. В частности, Снурилов следил за ходом строительства Введенского храма (автором проекта был Беген).

Снурилов также был помощником городского архитектора Иваново-Вознесенска С. В. Напалкова (1858—1914), благодаря содействию которого получил возможность пройти архитектурно-строительные курсы в Санкт-Петербурге (с 1907 по 1909 гг.). По окончании учёбы архитектор вернулся в Иваново. Продолжить образование не удалось, поскольку Беген был направлен во Владимир, и Снурилов возглавил его архитектурную мастерскую. Так что человеку, которого ещё при жизни называли «зодчим от Бога», так и не удалось получить законченное высшее профессиональное образование. Свои работы он, как подтверждает в своих публикациях журналист и краевед Виктор Бяковский (1937—2001), подписывал одинаково: «техник А. Снурилов». «Его своеобразными университетами стали не только ученичество у двух мэтров — П. Бегена и С. Напалкова, но и огромная самостоятельная работа».

Основные работы выполнены до революции в стиле модерн.

Первый самостоятельный проект Снурилова — особняк Д. Г. Бурылина (ныне Музей ивановского ситца), а также организация уличного пространства рядом с домом (подпорные стенки с решеткой в форме волны, которые формируют Бурылинский бульвар). Ещё одной значимой дореволюционной работой Снурилова является дом Дюрингера (построен в 1914 году).

В советское время работал в проектных организациях («Ивпроект», впоследствии преобразованной в ГПИ-6 Министерства легкой промышленности СССР, сейчас это ЗАО «Ивпроект ГПИ-6»). Здесь же в разные годы работали другие крупные ивановские архитекторы: Н. Ф. Менде (1906—1975), главный архитектор областного центра в 1942—1966 гг.; Н. И. Кадников (1903—1958), автор зданий медицинской академии, здания ОГПУ (дом-«пуля»), а также А. И. Панов (1897—1980), автор дома-«подковы».

«Со временем востребованность Снурилова упала, пришли другие времена и новые вкусы. Он вёл уединенный образ жизни, особенно после смерти единственного сына-десятиклассника, который погиб во время велосипедной прогулки за городом». В последние годы Снурилов жил в доме № 24/26 по улице Поэта Ноздрина (это спроектированный самим Снуриловым особняк помощника механика фабрики Ивана Гарелина А. М. Белоусова). Умер в 1956 году.

Здания 
Здания и сооружения, построенные по проекту Александра Снурилова в Иванове.
 Больница для хроников М. А. Гарелиной (ул. Детская, 2/7). Теперь — областной кожно-венерологический диспансер.
 Гостиница «Центральные номера» Н. П. Шахова (ул. Степанова, 14). В 1918 году в одной из комнат здесь проживал основатель Ивановской губернии М. В. Фрунзе, потом в здании размещался местный обком ВЛКСМ.
 Дачи «Товарищества мануфактур И. Гарелина с сыновьями» (территория парка им. Степанова)
 Дом В. И. Волкова (ул. Станко, 25)
 Новый дом усадьбы Е. М. Кошелева (ул. Московская, 32а)
 Дом с магазином И. П. Головина (ул. Садовая, 62/37).
 Дом А. Н. Кокурина (ул. Станко, 9)
 Дом М. А. Полушкина (ул. Кузнецова, 28).
 Дом З. Л. Чернова (пр. Ленина, 16). Сейчас в доме находится, в частности, областное отделение Союза писателей России.
 Дом специалистов (ул. Калинина, 17)
 Дом С. О. Ясинского (ул. Арсения, 29). Впоследствии здание приобрело «Товарищество Куваевской мануфактуры» и пожертвовало городу для размещения в нем высшего начального училища № 3, основанного в 1915 году; в 1970—1980-е годы здесь размещались Ленинский районный отдел народного образования и комитет ДОСААФ, затем здесь находилась прокуратура Ленинского района города Иваново.
 Мануфактурный магазин Н. И. и В. И. Куражёвых (пр. Ленина, 5)
 Ограда со звонницей Казанской церкви (Шереметевский проспект, 41)
 Особняк А. М. Белоусова (ул. Поэта Ноздрина, 24/26)
 Особняк приказчика П. Д. Голубева (1910) (ул. Большая Воробьёвская, 4). С февраля 1911 года здесь арендовали помещения классы Императорского русского музыкального общества.
 Слесарная мастерская П. К. Котоминой (Врачебный пер., 3а)
 Торговые ряды Куражёвых (ул. Смирнова)
 Усадьба А. Дюрингера (ул. III Интернационала, 35/31, ул. Марии Рябининой, 28)
 Главный дом усадьбы Д. Г. Бурылина (Музей ивановского ситца)
 Жилой дом усадьбы Гарелиных в Воробьёве (ул. Володиной, 4)
 Магазин готового платья М. А. Кошелева (ул. Красной Армии, 4/2)
 Магазин усадьбы купца С. В. Лаханина (ул. Дзержинского, 8-8а)
 Ограда парка усадьбы Я. П. Гарелина (ул. 10 Августа)
 Подпорные стенки и решётка в виде волны (ул. Батурина и пр. Ленина)

Здания, построенные в других городах:

 Дом купца Маурцева с магазином (г. Шуя, ул. Свердлова, 5).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Архитектура Иванова

Архитекторы Российской империи
Архитекторы модерна
Архитекторы Иванова
Родившиеся в 1878 году
Умершие в 1956 году
Умершие в Иванове